Ruta 122 o Carretera 122 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 122, en la provincia de Corrientes.

España 
 N-122.

Carreteras por número